Porte d'Auteuil – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVI arrondissement
 Porte d'Auteuil – stazione della metropolitana di Parigi